

Cinema 
 Triangle  – cortometraggio d'animazione del 1994 diretto da Erica Russell
 Triangle (Tie saam gok) – film del 2007 diretto da Johnnie To, Ringo Lam, Tsui Hark
 Triangle  – film del 2009 diretto da Christopher Smith
 Triangle (Teuraiaenggeul), regia di Ji Young-soo (2009)
 Triangle  – documentario del 2014 diretto da Costanza Quatriglio
 Triangle Film Corporation  – casa di produzione cinematografica statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Triangle  – città della Contea di Broome, New York
 Triangle  – census-designated place della Contea di Prince William, Virginia

Musica 
 Triangle  – album dei The Beau Brummels del 1967
 Triangle  – È stato un gruppo rock francese degli anni 70
 Triangle  – album delle Perfume del 2008

Televisione 
 Triangle  – dorama del 2009 di Fuji TV
 Triangle  – drama coreano del 2014 di MBC
 Il triangolo (Triangle) – episodio della quinta stagione di Buffy l'ammazzavampiri
 Triangolo (Triangle) – episodio della sesta stagione di X-Files

Altro 
 Triangle - fabbrica statunitense ricordata soprattutto per il disastroso incendio del 1911